Ушако́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Ушакова, Анна Викторовна (род. 1994) — российская модель, общественный деятель, обладательница титула «Московская красавица 2016».
 Ушакова, Арина Андреевна (род. 1989) — российская фигуристка.
 Ушакова, Валентина Алексеевна (1925—2012) — советская и российская актриса.
 Ушакова, Вера Ивановна (род. 1940) — советский и российский график, живописец.
 Ушакова, Екатерина Андреевна (в браке Чернышёва; 1715—1779) — графиня, фрейлина, дочь графа А. И. Ушакова; сводная сестра генерал-фельдмаршала С. Ф. Апраксина.
 Ушакова, Елена Юрьевна (род. 1963) — российский политик, депутат Государственной думы РФ VI созыва.
 Ушакова, Елизавета Ивановна (1895—1967) — академик ВАСХНИЛ (1948), специалист в области селекции и семеноводства овощных культур.
 Ушакова, Зинаида Владимировна (более известна под фамилией Линден; род. 1963) — российский и финляндский прозаик, публицист.
 Ушакова, Ирина Васильевна (род. 1954) — советская фехтовальщица на рапирах.
 Ушакова, Лариса Георгиевна (1960—2020) — российский живописец.
 Ушакова, Мария Павловна (род. 1922) — Герой Социалистического Труда.
 Ушакова, Наталия Абрамовна (1899—1990) — советский художник.
 Ушакова, Ольга Викторовна (род. 1982) — российская телеведущая.
 Ушакова, Софья Степановна (1746—1803) — фрейлина, метресса императора Павла I.
 Ушакова, Татьяна Николаевна (род. 1930) — психолог, специалист в области общей психологии, психофизиологии, психологии речи, психолингвистики.
 Ушакова, Юлия Олеговна (род. 1990) — российская спортсменка (бодифитнес, бодибилдинг).

Населённые пункты 
 Ушакова — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Ушакова — деревня в Тобольском районе Тюменской области.
 Ушакова — деревня в Тюменском районе Тюменской области. Разное 
  — государственная награда СССР и Российской Федерации.
 Орден Ушакова — государственная награда СССР и Российской Федерации.
 Остров Ушакова — российский остров в Северном Ледовитом океане.

 См. также 
 
 
 
 Ушаковский
 
 Ушаковы